Reichlin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Reichlin (* 1960), Schweizer Diplomatin
 Andreas Reichlin (* 1968), Schweizer Künstler und Designer
 Bruno Reichlin (* 1941), Schweizer Architekturtheoretiker, Professor an der Accademia di Architettura in Mendrisio
 Georg Reichlin (1917–1991), Korpskommandant der Schweizer Armee
 Johann Reichlin (1455–1522), deutscher Philosoph, Humanist, Jurist und Diplomat, siehe Johannes Reuchlin
 Jörg Reichlin (* 1949), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Autor 
 Linus Reichlin (* 1957), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Lucrezia Reichlin (* 1954), italienische Ökonomin
 Martin Reichlin (* 1954), Schweizer Politiker (SP)
 Susanne Reichlin (* 1976), Schweizer Germanistin

sowie Namensbestandteil der Freiherren von Reichlin-Meldegg:

 Andreas Reichlin von Meldegg (um 1400–1477), Konstanzer Patrizier, Überlinger Bürger, Stadtarzt und Apotheker 
 Anselm Reichlin von Meldegg (1679–1747), Fürstabt im Fürststift Kempten
 Castolus Reichlin von Meldegg (1743–1804), deutscher Abt, letzter Fürstabt des Fürststifts Kempten
 Fee von Reichlin (Felicitas Freiin Reichlin von Meldegg, 1912–2002), deutsche Schauspielerin, Operettensängerin und Synchronsprecherin
 Hermann von Reichlin-Meldegg (1832–1914), Offizier und Reichstagsabgeordneter
 Josef von Reichlin-Meldegg (1806–1876), badischer Beamter
 Joseph Ludwig Christoph Reichlin von Meldegg (1804–1886), österreich-ungarischer Feldmarschallleutnant
 Karl Alexander von Reichlin-Meldegg (1801–1877), Theologe und Philosoph
 Marquard von Reichlin-Meldegg (1769–1845), bayerischer Generalmajor
 Theophil von Reichlin-Meldegg (1846–1910), bayerischer General
Weiteres:
 Burgstelle Alt-Meldegg

Siehe auch:
 Reuchlin